miasto Arre we Włoszech
 miasto Arre we Francji
 Årre w Danii